Noailles (Corrèze)
 Noailles (Oise)
 Noailles (Tarn)

Daarnaast is het ook de naam van een adellijke familie

De Noailles